Patera roemeri är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1848.  Patera roemeri ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
roemeri